Einar Fluga och liknande namn kan syfta på

Personer
 Einar Håreksson Fluga, norsk hövding och dråpsman under vikingatiden
 Einar Olavsson Fluga norsk väpnare och medlem av den medeltida lågfrälse ätten Fluga, gm Helena Larsdotter (Aspenäsätten)

Se även
 Ätten Fluga